A competição até 67 kg feminino do taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi realizada no dia 22 de agosto no Ginásio da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pequim. A fase preliminar iniciou-se às 09:00, às 15:00 foram as quartas de final, as semifinais às 17:00, a repescagem às 18:00, a disputa das medalhas de bronze às 19:00 e a final às 20:00.

Resultados

Repescagem

Referências

Eventos do taekwondo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008